The Last Dragon — мікстейп хіп-хоп гурту The Regime, виданий для безкоштовного завантаження ексклюзивно на DatPiff 19 лютого 2013 р. 26 лютого в онлайн-крамницях вийшов цифровий реліз з бонус-треками.

Виконавчий продюсер: Yukmouth. Виконавчі співпродюсери: Ampichino, Лі Мейджорс та Дрю Даун. На «Mob Business», «Slumdog», «I'm wit da Shit» і «Change» існують відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yukmouth